Salah har flere betydninger:

 Salah – den formelle bøn i Islam
 Salah (bibelsk figur) – en forfader til israelitterne
 Salah (danser) – fransk hip-hop danser
 Salah (navn) – er et arabisk fornavn- og efternavn